Denumirea de Oreșeț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Oreșeț, un sat în comuna Harmanli, regiunea Haskovo;
 Oreșeț, un sat în comuna Asenovgrad, regiunea Plovdiv;
 Oreșeț, un sat în comuna Smolean, regiunea Smolean;
 Oreșeț, un sat în comuna Dimovo, regiunea Vidin.